Schade har flere betydninger:
 Jens August Schade – dansk forfatter og digter (1903 – 1978)
 Virtus Schade – dansk forfatter og journalist (1935 – 1995)